Fischetti ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Fischetti (* 1998), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Fedele Fischetti (1732–1792), italienischer Maler